NPR může být:

 Národní přírodní rezervace – kategorie chráněných území
 National Public Radio (NPR) – sdružení amerických rozhlasových stanic
 Natural Product Reports (NPR) – vědecký časopis